David Bentley (bisschop van Barbados), een Anglicaanse bisschop in Barbados, levend van 1882 tot 1970
 David Bentley (bisschop), een Anglicaanse bisschop in Engeland, levend van 1935 tot 2020
 David Bentley (fotograaf), een Amerikaanse fotograaf, geboren in 1938
 David Bentley (singer-songwriter), een Australische journalist en singer-songwriter
 David Bentley (zakenman), een Canadese journalist en zakenman, afkomstig uit Engeland
 David Bentley (voetballer uit 1950), Engelse voetballer, geboren in 1950
 David Bentley (voetballer uit 1984), Engelse voetballer, geboren in 1984